Strellc i Epërm kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Maja e Strellcit, berg, 
 Strellc i Epërm (ort i Kosovo),